Гротеск у літературі — тип художньої образності, найвищий ступінь комічного.
 Гротеск () — тип шрифтів, що не мають зарубок (засічок, серифів).